Ды́мка:

Топонимы 
 Дымка — река, приток реки Ик.
 Дымка — река, приток Тихвинки.
 Дымка — посёлок ж.-д. станции в Северном районе Оренбургской области России.
 Дымка — село в Черновицкой области Украины.

Другое 
 Дымка — воздушная дымка, атмосферная дымка.
 Дымка — полупрозрачная ткань.
 Дымка — встречающееся в речи сокращение от названия народного промысла Дымковская игрушка.
 Дымка — советский кинофильм о лошади по кличке Дымка, снятый по одноименной повести Виля Джемса.
 Дымка — старое наименование хоккейного (бендийного) клуба Прометей.